Klička může být:

 zdrobnělina slova klika
 klička (diakritika) – diakritické znaménko
 klička (uzel) – druh uzlu
 klička (pletenina) – tvarové zauzlení v pletenině
 chytová klička – vazební prvek pletenin
 Henleova klička – část ledvin
 klička (sport) – hráčův úhybný manévr v kolektivním sportu
 přeneseně také synonymum pro něco klikatého, kroutícího se apod.
 právní klička

příjmení osob
 viz Klička (příjmení)

Související články 
 Kličko